Patagonia kan syfta på:

 Patagonia (film) – en walesisk dramafilm om Y Wladfa
 Patagonia (företag) – ett amerikanskt klädmärke
 Patagonia, Arizona – en stad i USA
 Patagonia, bahía – en vik i Antarktis